Kopotten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kopotten, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Kopotten, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (0,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn